Camacinia är ett släkte av trollsländor. Camacinia ingår i familjen segeltrollsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Segeltrollsländor
Camacinia